Afrochingonas, (abril 2020, Ciudad de México) es un proyecto independiente creado, producido y dirigido por tres mujeres negras, que abordan el tema de la afrodescendencia y el racismo en México con una perspectiva anti-colonial.

Origen 
El proyecto de podcast Afrochingonas surgió en 2020, durante la pandemia por COVID-19, a partir de la necesidad de sus fundadoras; Valeria Angola, Marbella Figueroa y Scarlet Estrada de hablar y reflexionar sobre la discriminación, el racismo, la afrodescendencia y otros temas de coyuntura, a partir de sus experiencias como mujeres racializadas.

El podcast 
El objetivo principal del podcast es abordar las experiencias y temas de racialidad de manera divertida y clara desde la perspectiva de las tres integrantes. Buscan, además de informar, construir un espacio de autosanación, autoconocimiento y reconocimiento de los procesos que han atravesado, y ayudar a otras personas en este proceso.

El proyecto incluye la colaboración de personas invitadas que generalmente pertenecen a su círculo cercano. Las integrantes eligen maneras en que se pueda desarrollar una conversación interesante, informativa y sobre todo, a partir de sus propias experiencias. Así es como Afrochingonas cuenta historias de personas que han sido históricamente invisibilizadas. 

Además, el proyecto no solo busca afrontar las manifestaciones de la violencia racista​ sino comprender su profundidad y combatir en contra de las diferentes formas de opresión sistemática con el fin de construir el mundo que las integrantes quisieran habitar.

Episodios

Integrantes  

Marbella Figueroa es una mujer negra afromexicana, que nació en Huehuetán, una comunidad en la Costa Chica de Guerrero, se define a sí misma como un conjunto de ideas, pensamientos, situaciones, lugares, sentires y emociones. 

La mayor parte de su tiempo la dedica a la creación plástica, haciéndose cargo de la identidad visual del proyecto. Además, remarca su gusto por jugar y divertirse con colores, texturas, hilos, brillantinas y todo lo que encuentre por su paso. Sus áreas de expertise son el collage y el maquillaje.

Scarlet Estrada es una mujer afromexicana del oriente de la Ciudad de México. Es antropóloga y comunicóloga, carreras que le han ayudado a entrelazar sus aprendizajes para conocerse y entender la complejidad de la realidad del ser mujer racializada. Se describe como alguien a quien le gusta explorar su ser mientras se habita, le gusta crear y transmitir sus pensamientos, sentimientos y procesos por escritos, audios, fotografías y medios visuales, además de tener un gran interés en generar lazos y espacios para reflexionar respecto a las problemáticas sociales desde diferentes perspectivas.

Valeria Angola, nacida en México y criada en Bogotá, Colombia, posee estudios en danza contemporánea y etnología. Se describe como una cimarrona con espíritu de lucha por la justicia de las personas afrodescendientes y continuadora de un proceso de resistencia que se ha desarrollado a lo largo de la historia.

Otros proyectos y participaciones 

Afrochingonas​ ha expandido el tipo de proyectos y colaboraciones donde tiene incidencia. Además del podcast, desarrolla talleres con influencia artística y colaboran con organizaciones con objetivos similares.

Son autoras en el blog de Malvestida donde han publicado artículos como Reflexión colectiva por el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, además son constantemente buscadas como referente de opinión en la intersección de temas de antirracismo y violencia de género (violencia contra mujeres racializadas)por portales como El Financiero​ y Vogue.

Algunas otras colaboraciones que tienen son:

 Talleres como Afrovisibles (Storytelling y visibilidad ), Abolicionismo Carcelario y Antipunitivismo
 Collage y Representación
 Trabajo comunitario
 Participación en eventos sociales

Asimismo, han establecido un número de colaboraciones con otras organizaciones como: 

 Afrocaracolas 
 Vogue México  
 CCEGuatemala 
 AfroOeste
 Pulsante
 Movimiento de Personas con Discapacidad
 Fundación Avina
 Desnormaliza
 Mujeres Incendiarias
 Equis Justicia para las Mujeres
 Intersecta
 RacismoMX
 Basta Racismo MX 
 Vulgar
 Morras Help Morras
 Waistline Magic
 Desculonización
 Disidenta
 Tallerista/Materio Oscura
 Social Movement Technologies
 Paste Up Morras

Lema 
El lema de las Afrochingonas es Solas somos semilla, juntas campo florido.y según las fundadoras del proyecto antirracista, refleja el poder e importancia de trabajar colectivamente en la lucha por la justicia racial y social, pero también para mantener una participación ciudadana activa y autogestiva.

Futuro 
Las integrantes del podcast buscan que en un futuro cercano puedan consolidarse formalmente gracias al impacto y el alcance que han tenido con el podcast Afrochingonas. No obstante, las integrantes planean maximizar aún más su alcance, conectar con más personas y contrastar ideas de personas diferentes, compartir entre ellas sus experiencias y contribuir a un cambio en la sociedad.

Referencias

Enlaces externos

Redes sociales

Medios de difusión del pódcast 
 Anchor
 Apple podcast
 Google podcast
 Spotify

Podcasters
Afroamericanos
Mujeres